Hieronymus Heyerdahl kan syfta på bland andra:

* Hieronymus Heyerdahl (1773–1847), norsk präst och politiker
 Hieronymus Heyerdahl (1867–1959), norsk jurist och politiker